Pfarrplatz steht für:

 Pfarrplatz (Bozen)
 Pfarrplatz (Freistadt)
 Pfarrplatz (Linz)